Blunschy ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Blunschy (* 1987), Schweizer Politiker (Die Mitte)
 Elisabeth Blunschy (1922–2015), Schweizer Juristin und Politikerin (CVP)

Siehe auch:
 Bluntschli